Tenisový turnaj UNICEF Open 2012 se konal ve dnech 17. až 23. června na otevřených travnatých dvorcích areálu Autotron park v nizozemském Rosmalenu poblíž ' s - Hertogenbosche. Řadil se do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Obhájkyně singlového titulu Roberta Vinciová ve čtvrtfinále podlehla kvalifikantce Kirsten Flipkensové. Soutěž vyhrála Ruska Naděžda Petrovová, když ve finále porazila Polku Urszulu Radwańskou 6–4, 6–3. Čtyřhru vyhrály aktuální vítězky French Open Sara Erraniová a Roberta Vinciová a získaly tak sedmý titul v sezóně.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Maria Kirilenková (1. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Naděžda Petrovová (vítězka)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráčky, které do hlavní soutěže obdržely divokou kartu:
  Kiki Bertensová
  Jelena Jankovićová
  Arantxa Rusová

Hráčky, které do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Akgul Amanmuradovová
  Kirsten Flipkensová
  Daria Gavrilovová
  Urszula Radwańská

 Odhlášení 
  Michaëlla Krajiceková (viróza)

 Skrečování 
z dvouhry
  Kim Clijstersová (břišní zranění)
ze čtyřhry
  Francesca Schiavoneová (zranění stehna)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=Q
| RD1-team1= Kirsten Flipkensová
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Naděžda Petrovová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=Q
| RD1-team3= Urszula Radwańská
| RD1-score3-1=w/o
| RD1-score3-2= 
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Kim Clijstersová
| RD1-score4-1= 
| RD1-score4-2= 
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Naděžda Petrovová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=Q
| RD2-team2= Urszula Radwańská
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (finále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (čtvrtfinále)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Libéma Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2012